Fu Yu ist
 der Name der portugiesischen Tischtennisspielerin Fu Yu (* 1978)
 ein Name des portugiesischen Kanonenbootes Pátria (Schiff, 1903)